Amerikai Egyesült Államok
 Breckenridge, település Colorado államban
 Breckenridge, település Minnesota államban
 Breckenridge, település Texas államban